Ма́ний Аци́лий Глабрио́н () — имя нескольких римских политиков:
 Маний Ацилий Глабрион — консул 191 года до н. э.;
 Маний Ацилий Глабрион — консул-суффект 154 года до н. э., сын предыдущего;
 Маний Ацилий Глабрион — народный трибун, предположительно, в 122 году до н. э.;
 Маний Ацилий Глабрион — претор 70 года до н. э., консул 67 года до н. э. Сын предыдущего;
 Маний Ацилий Глабрион — консул 91 года;
 Маний Ацилий Глабрион — консул 124 года;
 Маний Ацилий Глабрион — консул 152 года;
 Маний Ацилий Глабрион — консул 186 года.